Минета () — японская фамилия:

 Минета, Норман (1931—2022) — американский политик.
  (род. 1977) — японский певец, автор песен и актёр.
  (1887—?) — бюрократ Министерства финансов Японии; государственный чиновник Тайваня.
  (род. 1977) — японский актёр озвучивания.

См. также